House of Wax (en inglés, literalmente, La casa de cera) puede referirse a:

 House of Wax (Los crímenes del museo de cera en España y Terror en el museo de cera en Hispanoamérica), una película estadounidense de terror dirigida por André de Toth y estrenada en 1953;
 House of Wax (La casa de cera en los países hispanohablantes), película dirigida por Jaume Collet-Serra y estrenada en 2005;
 House of Wax: Music from the Motion Picture, el álbum de la banda sonora de la película de 2005;
 House of Wax, un álbum musical lanzado al mercado en noviembre de 2014 por el dúo de hip-hop Insane Clown Posse.